Йохан Селлин (; род. 31 декабря 1990, Вольгаст) — немецкий гандболист, играющий на позиции правого крайнего и выступающий с сезона 2017/18 за клуб ГК Эрланген и за сборную Германии.Чемпион Европы 2016

Карьера

Клубная 
Йохан Селлин выпускник клуба Спандау/Фюксе Берлин. Йохан Селлин начинал свою профессиональную карьеру в клубе Фюксе Берлин в 2008 году. В сезоне 2011/12 Фюксе Берлин, где выступал в то время Йохан Селлин, играл в лиге чемпионов ЕГФ и дошёл в этом турнире до "финала четырёх". В 2013 году Йохан Селлин перешёл в МТ Мельзунген, где выступает до сих пор.

Сборная 
Йохан Селлин выступает за сборную Германии. Дебют Йохана в сборной произошло 14 марта 2012 года, в матче против Исландии. Всего за сборную Йохан Селлин провёл 52 матча и забросил 107 голов.

Статистика 
Статистика Йохана Селлина.
Количество матчей, которые провёл Йохана Селлина в сезоне 2018/19, указано на 30.1.2019.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160921194334/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/teams/2015-2016/dkb-handball-bundesliga/15-mt-melsungen/
 http://www.mt-melsungen.de/bundesliga/kader/?tx_teammanagement_member%5Bmember%5D=3&tx_teammanagement_member%5Bcontroller%5D=Member&cHash=7872a585fff85a37d34149fc8ec549cc
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2014-15/player/535394/Johannes+Sellin

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии